

Persone 
Orindatus Simon Bolivar Wall - militare statunitense
Orlando Bolivar Willcox - militare statunitense
Simón Bolívar – generale, patriota e rivoluzionario venezuelano
Simon Bolivar Buckner – generale statunitense
Simon Bolivar Buckner Jr. – generale e politico statunitense

Cinema
Simón Bolívar – film del 1942 diretto da Miguel Contreras Torres
 Simon Bolivar (film) film del 1969 di Alessandro Blasetti

Geografia 
Simón Bolívar – cittadina e cantone dell'Ecuador
 Simón Bolívar – distretto del Paraguay
 Simón Bolívar – quartiere di Buenos Aires
 Simón Bolívar – comune dello stato di Miranda, in Venezuela
 Simón Bolívar – comune dello stato dell'Anzoátegui, in Venezuela
 General Simón Bolívar – municipio messicano dello stato di Durango

Infrastrutture 
 Simón Bolívar – stazione della metropolitana di Monterrey
 Simón Bolívar – stazione della metropolitana di Santiago del Cile
 Aeroporto Internazionale Simón Bolívar
 Aeroporto Internazionale Simón Bolívar (codice IATA SMR) di Santa Marta (Colombia)
 Aeroporto Internazionale Simón Bolívar, ora Aeroporto Internazionale José Joaquín de Olmedo (codice IATA GYE) di Guayaquil (Ecuador)
 Aeroporto Internazionale Simón Bolívar (codice IATA CCS) di Caracas (Venezuela)

Altro
 Sigari Bolívar – marca di sigari cubani

es:Simón Bolívar (desambiguación)